Змагання з бігу на 10000 метрів серед чоловіків на Чемпіонаті світу з легкої атлетики 2022 в Юджині відбулись 17 липня на стадіоні «Гейворд Філд».

Напередодні старту 

Основні рекордні результати на початок змагань:

Результати

Відео

Джерела 

 Сторінка дисципліни змагань на сайті Світової легкої атлетики 
 
 Протокол змагань 

Змагання на Чемпіонаті світу з легкої атлетики 2022
Біг на 10000 метрів на чемпіонатах світу з легкої атлетики